Municipio de Welch puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Welch (condado de Goodhue, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Goodhue.
 Municipio de Welch (condado de Cape Girardeau, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cape Girardeau.